Clinia – politico e militare ateniese del V secolo a.C., padre del famoso Alcibiade
 Clinia – figlio di Clinia e fratello del famoso Alcibiade
 Clinia – tiranno del V secolo a.C.
 Clinia – filosofo della scuola pitagorica